Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Динамо» Москва с 1936 года.

В советский период истории выиграл 11 советских чемпионских титулов, 6 Кубков СССР, 1 Суперкубок СССР. Один из двух футбольных клубов (вместе с киевским «Динамо»), участвовавший во всех чемпионатах СССР в Высшем дивизионе.

Выступления во внутренних первенствах

Чемпионат СССР

Кубок СССР

Чемпионат России

Кубок России

См. также 
 ФК «Динамо» (Москва) в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 RSSSF.com

Динамо Москва